Луи́с Игна́сио Ури́ве Альви́рде (; род. 22 декабря 1982 года) — мексиканский лучадор известный по выступлениям в Consejo Mundial de Lucha Libre, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) и WWE.

Первоначально он работал под именем Мистико, затем подписал контракт с WWE, где был известен под именем Син Кара. По возвращении в Мексику он работал под именем Мизтезис в AAA, а после возвращения в CMLL в 2015 году выбрал себе имя Каристико. В 2021 году он вернул себе имя Мистико, поскольку его преемник и партнер по команде Мистико II покинул CMLL.

С 2006 по 2011 год Уриве был главным тэкнико (тем, кто изображает хороших парней) и в течение нескольких лет был самым кассовым в Мексике. Несмотря на то, что он работал под предыдущими именами, в CMLL он приобрел популярность как Мистико, религиозный персонаж, который по сюжету был протеже священника рестлинга Фрая Тормента. С 2011 по 2014 год он работал в WWE под именем Син Кара (после чего его имя было присвоено его сюжетному сопернику Унико). Затем Уриве работал в Lucha Libre AAA Worldwide (AAA), приняв имя Мизтезис, а в 2015 году вернулся в CMLL под именем Каристико.

В 2006 году Мистико получил награду «Рестлер года» от издания Wrestling Observer Newsletter.

Карьера в рестлинге

Титулы и достижения 
 Consejo Mundial de Lucha Libre
 CMLL World Tag Team Championship (4 раза) — с Негро Касасом (2) и Эктором Гарсой (2)
 CMLL World Welterweight Championship (1 раз)
 Mexican National Light Heavyweight Championship (1 раз)
 NWA World Middleweight Championship (2 раза)
 Torneo Gran Alternativa (2004) — с Эль ихо дель Санто
 Torneo Gran Alternativa (2007) — с Ла Сомбра
 Leyenda de Plata: 2006, 2007, 2008

 Festival Mundial de Lucha Libre
 FMLL World Championship (1 раз)

 International Wrestling Revolution Group
 IWRG Intercontinental Super Welterweight Championship (1 раз)

 New Japan Pro Wrestling
 Чемпион IWGP в полутяжёлом весе (1 раз)

 Pro Wrestling Illustrated
 PWI ставит его под № 3 в списке 500 лучших рестлеров 2007 года

 Universal Wrestling Entertainment
 Trofeo Bicentenario (2010)

 Wrestling Observer Newsletter
 Лучшие кассовые сборы (2006)
 Лучшие кассовые сборы десятилетия (2000—2009)
 Лучший летающий рестлер (2006, 2007)
 Рестлер года (2006)

Примечания

Ссылки 

 

Рестлеры, известные под псевдонимами
Рестлеры Мексики